Лесопоток () — село в Ивано-Франковской поселковой общине Яворовского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 107 человек. Занимает площадь 0,22 км². Почтовый индекс — 81082. Телефонный код — 3259.

Ссылки 
 Лесопоток на сайте Верховной рады Украины